Jacque – nome proprio francese derivato da Jacques

Geografia
 Jacque – comune francese nel dipartimento degli Alti Pirenei, regione dell'Occitania
 Jacque Peak – vetta delle Montagne Rocciose, Stato del Colorado

Persone
 Charles Émile Jacque (1813-1894) – pittore e incisore francese della scuola di Barbizon
 Olivier Jacque (1973) – ex pilota motociclistico francese

Pagine correlate 
Jaque
Jacques